Kruševica kan syfta på:

Geografi

Kroatien 

 Kruševica (ort), Posavina,

Nordmakedonien 

 Krusjevica, ort, Opsjtina Prilep,

Rumänien 

 Crușovița, ort, Caraș-Severin, Comuna Sicheviţa,